Змагання зі стрибків у воду на літніх Олімпійських іграх вперше з'явилися на Олімпійських іграх 1904 в Сент-Луїсі та відтоді були в програмі кожних наступних Ігор. Спочатку змагання були чоловічими, жіночі дисципліни з'явилися на Олімпійських іграх 1912 в Стокгольмі. На Олімпійських іграх 2000 в Сіднеї вперше відбулися змагання з синхронних стрибків. У цьому виді спорту розігруються 8 комплектів нагород.

Змагання

Чоловіки

Жінки

Медалі 

Оновлено після завершення літніх Олімпійських ігор 2020:

Джерела 

 Стрибки у воду на Олімпійських іграх  на сайті sports-reference.com